Hanselmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Hanselmann (* 1946), Schweizer Künstlerin
 David Hanselmann (* 1952), deutsch-amerikanischer Rocksänger
 Dominic Hanselmann (* 1986), deutscher American-Football-Spieler
 Friedrich Hanselmann († 1945), Mordopfer, siehe Männer von Brettheim
 Germaine Élizabeth Hanselmann, Geburtsname von Elizabeth Teissier (* 1938), französisch-schweizerische Astrologin
 Heidi Hanselmann (* 1961), Schweizer Politikerin (SP)
 Heinrich Hanselmann (1885–1960), Schweizer Pädagoge
 Ingo Hanselmann, deutscher Fußballspieler
 Johannes Hanselmann (1927–1999), deutscher Theologe und Bischof
 Jürg Hanselmann (* 1960), schweizerisch-liechtensteinischer Pianist, Komponist und Pädagoge
 Martin Hanselmann (* 1963), deutscher American-Football-Trainer
 Matthias Hanselmann (* 1953), deutscher Moderator, Komponist und Texter
 Max Hanselmann (* 1997), deutscher Kunstradsportler
 Nicole Hanselmann (* 1991), Schweizer Radrennfahrerin
 Reto Hanselmann (* 1981), Schweizer Eventveranstalter
 Rony Hanselmann (* 1991), liechtensteinischer Fußballspieler
 Rut Hanselmann (* 1928), deutsche Malerin
 Simon Hanselmann (* 1981), australischer Comicautor
 Simone Hanselmann (* 1979), deutsche Schauspielerin
 Thomas Hanselmann (* 1976), liechtensteinischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Hansemann
 Hanßelmann
 Hänselmann

en:Hanselmann